Allsvenskan este cea mai importantă ligă din sistemul competițional fotbalistic din Suedia. Liga a fost creată în anul 1924. Înainte de acest an, liga se numea Svenska Serien. Numărul de echipe participante este în acest moment de 16. Sistemul competițional este primăvară-toamnă.

Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA pe 2020

 20  (17)  Superliga Elvețiană
'21  (22)  Allsvenskan
 22  (23)  Tippeligaen
 23  (27)  Ligat ha'Al
 24  (24)  Superliga (Kazahstan)
 25  (21'')  Prima Ligă Bielorusă

Stadioane

Echipele în top 3

Palmares

Performanțe în cupele europene

Cele mai mari realizări

Top 12

Legături externe 

 Swedish Football Association - Allsvenskan 

Fotbal în Suedia
Ligi naționale de fotbal din Europa